Избоево — деревня в Локнянском районе Псковской области России. 

Входит в состав Подберезинской волости.

Расположена в 36 км к востоку от райцентра Локня, на правом (противоположном от волостного центра, села Подберезье) берегу реки Ловать.

Численность населения деревни составляла 85 жителей в 2000 году, 75 жителей в 2011 году.

Примечания 

Населённые пункты Локнянского района